Comitatul Powell, conform originalului din limba engleză, Powell Conty, este numele următoarelor comitate din .

 Comiatul Powell, statul -- (Categorie și format)
 Comitatul Powell, statul -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Powell (dezambiguizare)